Хоркера:

 Хоркера — река в Чили.
 Хоркера — муниципалитет в Испании
 Хоркера, Альберт — испанский футбольный вратарь.